Palazzo Gonzaga – palazzo di Magnacavallo, in località Dosso dell'Inferno
Palazzo Gonzaga – palazzo di Marmirolo
Palazzo Gonzaga – palazzo di San Paolo di Civitate
Palazzo Gonzaga – palazzo di Toscolano Maderno
Palazzo Gonzaga – palazzo di Viadana

Voci correlate 
Palazzo Ducale – palazzo di Mantova noto anche come reggia dei Gonzaga